Ceroxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Cer und Sauerstoff:

 Cer(III)-oxid, Ce2O3
 Cer(IV)-oxid, CeO2